Святой страстотерпец Глеб, князь муромский Глеб Владимирович — канонизирован вместе с братом Борисом; память .

 Святой благоверный князь Глеб Владимирский, в крещении Георгий, сын князя Андрея Боголюбского; память .
 Святой благоверный князь смоленский Глеб Всеволодович (Святославич); память .
 Святой благоверный Глеб Василькович — первый Белозерский удельный князь.
 Новомученик иерей Глеб Апухтин (1885—1937); память .